Strangers (canção de Halsey)
 Strangers (canção de Sigrid)
 Strangers (The Walking Dead) — episódio da série de TV

Desambiguações de música